MJV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto San Javier, Murcia, Spagna
 mjv – codice ISO 639-3 della lingua mannan